Andrea Gregar (1900-1977) –  allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rodolfo Gregar (1911-1995) – calciatore italiano